Tenejapa kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tenejapa, Oluta, ort, 
 Tenejapa (kommun), Chiapas, 
 Tenejapa, Chiapas
 Tenejapa, Huatusco, ort,